Oliver – imię męskie
 Miejscowości w USA
 Oliver – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Screven
 Oliver – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Oliver – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas
 Gminy w USA
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Oliver (ang. Oliver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Oliver (ang. Oliver County) – w stanie Dakota Północna
 Tytuły dzieł
 Oliver! – musical z 1960 roku
 Oliver! – film muzyczny z 1968 roku